Slowaaks voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Slowaaks voetbalelftal onder 19 (vrouwen)